El Torneig de Copenhaguen 2010, oficialment conegut com a e-Boks Danish Open 2010, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista de moqueta que pertany als International tournaments de la WTA. L'edició inaugural del torneig es va celebrar entre el 2 i el 8 d'agost de 2010 al Farum Arena de Copenhaguen, Dinamarca.

La tennista local Caroline Wozniacki va guanyar la primera edició del torneig i alhora el seu segon títol de l'any.

Quadre individual femení

Quadre doble femení

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual femení 
 Quadre doble femení 

WTA Tour 2010
Competicions esportives a Dinamarca